Гео́ргий Седо́в: Седов, Георгий Егорович (1883—1960) — святой Русской православной церкви, исповедник.
 Седов, Георгий Осипович (1911—2004) — полный кавалер ордена Славы.
 Седов, Георгий Яковлевич (1877—1914) — русский полярный исследователь, гидрограф.